Der Scottish League Cup wurde 1966/67 zum 21. Mal ausgespielt. Der schottische Fußball-Ligapokal, der unter den Teilnehmern der Scottish Football League ausgetragen wurde, begann am 13. August 1966 und endete mit dem Finale am 29. Oktober 1966 im Hampden Park von Glasgow. Als Titelverteidiger startete Celtic Glasgow in den Wettbewerb das sich im Vorjahresfinale gegen die Glasgow Rangers im Old Firm durchgesetzt hatte. Im diesjährigen Endspiel trafen erneut Celtic und die Rangers aufeinander. Für Celtic war es das dritte Finale infolge seit 1965 und das 5. insgesamt seit 1957. Die Rangers erreichten zum vierten Mal infolge das Endspiel, und zum zehnten Mal insgesamt seit 1947. Beide Vereine standen sich bereits 1958, 1965 und 1966 im Old Firm-Derby gegenüber. Das Finale gewann Celtic durch ein Tor von Bobby Lennox mit 1:0. Es war der vierte Triumph im Ligapokal für Celtic seit 1957. In der Saison 1966/67 gewann der Verein vier weitere Titel; in der Scottish Division One gewann Celtic zum 22. Mal in der Vereinsgeschichte die Meisterschaft. Im Pokalfinale wurde der FC Aberdeen geschlagen, im Glasgow Cup Partick Thistle, und als Lisbon Lions holte Celtic zudem als erstes britisches Team überhaupt den Europapokal der Landesmeister im Finale gegen Inter Mailand. Es gilt bis heute als Annus mirabilis in der Vereinshistorie von Celtic Glasgow. Aufgrund des Sieges in der Meisterschaft nahm Celtic in der folgenden Saison am Europapokal der Landesmeister teil. Die Rangers nahmen am Messestädte-Pokal teil. Celtic flog als Titelverteidiger bereits in der ersten Runde gegen den sowjetischen Vertreter Dynamo Kiew aus. Die Rangers schieden im Viertelfinale gegen den späteren Sieger des Wettbewerbs Leeds United aus.

Gruppenphase

Gruppe 1 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 13. August und 3. September 1966.

Gruppe 2 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 13. August und 3. September 1966.

Gruppe 3 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 13. August und 3. September 1966.

Gruppe 4 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 13. August und 3. September 1966.

Gruppe 5 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 13. August und 3. September 1966.

Gruppe 6 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 13. August und 3. September 1966.

Gruppe 7 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 13. August und 3. September 1966.

Gruppe 8 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 13. August und 3. September 1966.

Gruppe 9 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 13. August und 3. September 1966.

Supplementary Round 
Ausgetragen wurde die Extrarunde am 5. und 7. September 1966.

|}

Viertelfinale 
Ausgetragen wurden die Hinspiele am 14. September, die Rückspiele am 21. September 1966. 

|}

Halbfinale 
Ausgetragen wurden die Spiele am 17. und 19. Oktober 1966 im Hampden Park in Glasgow. Das Wiederholungsspiel fand am 24. Oktober 1966 statt.

|}

Wiederholungsspiel 

|}

Finale

Weblinks 
 Offizielle Webseite
 Scottish League Cup 1966/67 bei statto.com

1966/67
Fußballsaison 1966/67